Accrington Stanley FC (celým názvem: Accrington Stanley Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Accrington v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1968 po zániku původního Accrington Stanley FC. Ve sportovní terminologii se tak jedná o tzv. Phoenix club. Od sezóny 2018/19 hraje v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Crown Ground s kapacitou 5 450 diváků.

Získané trofeje 

 Lancashire Combination Cup ( 4× )
 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1976/77

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2009/10, 2016/17, 2018/19
 EFL Cup
 2. kolo: 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2013/14
 FA Trophy
 3. kolo: 1998/99, 2000/01, 2004/05, 2005/06
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1970–1978: Lancashire Combination
 1978–1981: Cheshire County League (Division Two)
 1981–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1987: North West Counties League (Division One)
 1987–1991: Northern Premier League (Division One)
 1991–1999: Northern Premier League (Premier Division)
 1999–2000: Northern Premier League (Division One)
 2000–2003: Northern Premier League (Premier Division)
 2003–2006: Conference National
 2004–2016: Football League Two
 2016–2018: English Football League Two
 2018– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1968
Sport v Lancashiru